Барана́ускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Баранаускас, Антанас (1835—1902) — литовский поэт и языковед.
 Баранаускас, Болесловас Антанович (1902—1975) — литовский партийный и государственный деятель, сотрудник советских спецслужб.
 Баранаускас, Стасис-Витаутас Адамович (род. 1962) — советский и литовский футболист.
  (род. 1973) — литовский историк.

См. также 
 Барановский
 Баранаускис